Il premio Apuliacon è stato un riconoscimento della fantascienza in lingua italiana. Al premio, fondato nel 2003 e durato fino al 2007, si concorreva presentando racconti esclusivamente inediti.

Caratteristiche 
La giuria del premio era formata da consiglieri appartenenti all'associazione culturale. 

Il suo nome deriva da quello dell'omonima manifestazione nazionale Apulia Convention, evento dedicato alla saga di Star Trek e alla serie televisiva Battlestar Galactica, promosso dall'associazione culturale USS Arecibo avente sede a Bari.

La caratteristica della manifestazione era la coesistenza di aspetti informativi e scientifici con quelli culturali e ludici relativi alla fantascienza; la manifestazione raccoglieva infatti gli appassionati del genere e ha avuto come ospiti anche personalità di spicco del mondo scientifico italiano: ad esempio, in occasione della IV edizione si è registrata la partecipazione dell'astronauta italiano ed europarlamentare Umberto Guidoni, che ha portato la sua testimonianza sulla propria esperienza a bordo di due missioni spaziali (descritta nel suo libro Un passo fuori), e ha presieduto la cerimonia conclusiva del concorso letterario.

Il premio assegnato al primo classificato in quella occasione è stato il Cosmogramma, una busta filatelica appartenente ad un raro genere di posta, quella spaziale, che ha viaggiato su navicelle da e per il cosmo, nel caso specifico, sullo Space Shuttle Discovery STS-85 durante la ottantaseiesima missione del Programma Space Shuttle (260 esemplari numerati).

Elenco dei racconti vincitori

Edizione I - 2004

I semidei, di Stefano Martellucci
L'era dell'acquario, di Marco Cavicchioli
Gemini, di Giorgia Bonini
 Premio speciale L'alleanza perduta, di Chiara Palladino

Edizione II – 2005

La mente infinita di Dio, di Roberto Paura
Mi stavo aspettando, di Stefano Merla
Messaggi dal subspazio, di Maurizio Nasca
 Premio speciale La dura legge dello spazio, di Michele Piccolino

Edizione III - 2006

Intrepida, di Massimo Baglione
Desolazione, di Giorgio Burello
Biogenesi, di Paolo Maccallini

Edizione IV – 2007

Profezia, di Francesco Troccoli
Mai lo stesso fiume, di Giuseppe Perciabosco
Lettere dalla frontiera, di Alberto Priora

Collegamenti esterni

Apuliacon